Il existe au moins deux partis politiques portant le nom d'Union centriste et libérale :
 Liberalų ir Centro Sąjunga, un parti lituanien.
 L'Union centriste et libérale, un parti réunionnais avec Ibrahim Dindar à sa tête.